Odostomia cancellata är en snäckart som beskrevs av D'Orbigny 1842. Odostomia cancellata ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cancellata